Carl Bell (psychiater) - (1947-2019), een Amerikaanse psychiater
 Carl Bell (muzikant) - (1967-), een Amerikaanse zanger en gitarist